Fortunato I di Grado – patriarca di Aquileia attorno al 628
 Fortunato II di Grado – patriarca di Grado dall'803 all'820